Параскева Пятница — икона середины — второй половины XVI века, обнаруженная в Слуцком районе.

Описание 
Параскева изображена в анфас в красном на зелёной подкладке мафории, голубом хитоне с охристой орнаментированной отделкой по горловине и рукавах. В правой руке 7-концовый коричневый крест, в левой — белый свиток S-образной формы. Нимб, фон, клейма для подписей позолоченные. Фон отделан резным растительным орнаментом, поля серо-зеленые.

Иконография 

В иконе слита иконографическая схема Преподобномученицы и Петки, а в надписи названа Великомученица. Иконографическая схема создана под влиянием гравюры «Петка» в книге «Минея избранная» и отличается от русских памятников XV—XVI веков. Приём показа фигуры на фоне орнамента берет начало из западноевропейского искусства XIV—XVI веков. Крупный рельефный орнамент заимствован из итальянского ткачества и немецкой набойки XV—XVI веков, как и в иконе «» из д. Бытень Ивацевичского района Брестской области.

Происхождение 
Образ был обнаружен экспедицией в 1921 году в Слуцком районе Минской области. Все исследователи икону относят к XVI веку. Исключение составляет датирование , который считает, что памятник создан в XIV—XV веках.

Реставрация 
Раскрыт в Государственной центральной художественной реставрационной мастерской Н. А. Барановым, М. А. Богословским, В. В. Филатовым, А. М. Рябининой в 1954—1957 годах.

В культуре 

В 1996 году изображение иконы было использовано на почтовой марке «Белпочты».

Выставки 
 Рэстаўрацыя музейных каштоўнасцей у БССР. Мінск. 1985
 Тэмперны жывапіс Беларусі XV—XVIII стст. Мінск. 1988
 Мастацтва Рэнесансу ў Беларусі. Мінск. 1990
 Мастацтва Міншчыны XVI—XVIII стст. Мінск. 1997

Публикации 
 Краткая художественная энциклопедия: Искусство стран и народов мира. М. 1962. Т. 1. С. 167
 Герасимович П. Возрожденный музей // Творчество. М. 1963. № 10. С. 13
 Дзяржаўны мастацкі музей БССР. Кароткі даведнік / Склад. І. М. Паньшына, А. К. Рэсіна. Мн. 1969. С. 6
 БелСЭ. Мн. 1971. Т. 4. С. 430
 БелСЭ. Мн. 1972. Т. 5. Іл. перад с. 17.
 БелСЭ. Мн. 1975. Т. 12. С. 603
 Гісторыя Беларускай ССР. Мн. 1972. Т. 1. С. 269
 Кацер М. С. Искусство Белоруссии // История искусства народов СССР. Искусство XIV—XVII вв. М., 1974. Т. 3. С. 168—171
 Малая история искусства: Искусство средних веков. М. 1975. С. 12
 Высоцкая Н. Ф. Станковая живопись Белоруссии второй половины XVI—XVIII веков : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения : специальность 17.00.04 Изобразительное искусство
 Высоцкая Н. Ф. Собирание, учёт, хранение, реставрация и изучение произведений древнебелорусского искусства в Государственном художественном музее БССР: Всесоюзная конференция-семинар «Ответственность художественных музеев как хранителей культурного наследия». Л. Таллинн, 1979. С. 207
 Высоцкая Н. Ф. Выявление, учёт, охрана и изучение памятников изобразительного и прикладного искусства Белоруссии XIV—XVIII вв. // Методические рекомендации. Мн., 1981. С. 1-88
 Высоцкая Н. Ф. Материалы к истории станковой живописи Белоруссии XVI—XVIII вв. Датированные произведения. Мастера // Музей 4. М., 1983. С. 165—178
 Высоцкая Н. Ф. Темперная живопись Белоруссии конца XV—XVIII вв. Мн., 1986. С. 43-44, 183

Примечания 

Картины XVI века
Слуцкий район
Белорусская иконопись
Национальный художественный музей Республики Беларусь